Per le antiche scale raccolta di racconti del 1972, scritto da Mario Tobino
 Per le antiche scale film del 1975, diretto da Mauro Bolognini